Kabinett Chirac kann zwei Regierungen Frankreichs unter Premierminister Jacques Chirac bezeichnen:
 Kabinett Chirac I, im Amt vom 27. Mai 1974 bis zum 25. August 1976
 Kabinett Chirac II, im Amt vom 20. März 1986 bis zum 10. Mai 1988